Nikita Bajenov (Bolshoye Bunkovo, Distrito de Noguinsk, Oblast de Moscou, 1 de fevereiro de 1985) é um futebolista profissional russo, atacante, milita no Spartak Moscovo.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Futbolniy Klub Saturn Ramenskoye
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do FC Tom Tomsk